Суперкупата на УЕФА 2012 бе 37-ото издание на Суперкупата на УЕФА, годишен мач между настоящите носители на Шампионската лига и Лига Европа, двете европейски клубни състезания организирани от УЕФА. Мачът се игра на Стад Луи II в Монако на 31 август 2012, между носителя на Шампионска лига 2011/12 Челси и носителят на Лига Европа 2011/12 Атлетико Мадрид.

Това бе е последната Суперкупа на Стад Луи II, който домакинства мачовете от 1998, а от догодина стадионът ще е различен всяка година, като през 2013 ще се играе на Еден Арена в Прага.

Атлетико Мадрид победи Челси с 4–1 и спечели втората си Суперкупа на УЕФА.

Стадионът 
Суперкупата на УЕФА се играе на Стад Луи II в Монако всяка година от 1998. Построен през 1985 стадионът се използва от АС Монако, който участва във френския футбол.

Новият капацитет на Стад Луи II ще е над 18 000. Над 70% от билетите са резервирани за широката общественост и феновете на двата отбора. Челси и Атлетико директно продават билетите на феновете си. Билетите за широката общественост са от първа категория и струват €70.

Отборите 

Има четири предишни сблъсъка между английски и испански отбори за Суперкупата на УЕФА (1979, 1980, 1982, 1998) като английските отбори водят с три победи от четири.

Мач

Детайли

Статистика

Източници 

УЕФА